Stanić je lahko:
 Stanić, opuščeno naselje na Hrvaškem 
 Stanić, priimek več znanih ljudi